Levant puede referirse a:
Brian Levant, productor estadounidense.
Levant (Kansas), lugar designado por el censo en el condado de Thomas, estado estadounidense de Kansas.
Levant (Maine), pueblo en el condado de Penobscot, estado estadounidense de Maine.
Municipio de Levant (Dakota del Norte), Estados Unidos.